Пи́рсия промежу́точная () — вид цветковых растений рода  семейства .

Описание 
Стебель обычной длиной около 50 см. Листья яйцевидно-эллиптические, обратнояйцевидные, длиной 4-10 см. Цветки одиночные или собраны в соцветия, в которых до 4 цветков. Венчик красный.

Распространение 
Эндемик Эквадора, где встречается в Восточных Андах на высоте 1700–1900 м над уровнем моря.

Охранный статус 
Включён в Красный список угрожаемых видов МСОП со статусом EN (Вымирающие виды).

Примечания

Ссылки 
 Revision of Pearcea (Gesneriaceae) ; Lars Peter Kvist & Laurence E. Skog; в Smithsonian Contributions tot Botany; номер 84, 1996 

 

Геснериевые
Флора Южной Америки
Эндемики Эквадора